Obama's Wars är en bok av journalisten Bob Woodward som tar upp de interna stridigheterna inom USA:s dåvarande president Barack Obamas administration gällande USA:s involvering i Irakkriget och kriget i Afghanistan. I samband med utgivningen intervjuades Woodward av ABC News nyhetsankare Diane Sawyer liksom av PBS-journalisten Charlie Rose.

Respons från Vita Huset
Den 22 september 2010 kommenterade Vita Husets pressekreterare Robert Gibbs boken med uttalandet: "I will say I think that the book portrays a thoughtful, vigorous policy process that led us to a strategy that gives us the best chance at achieving our objectives and goals in Afghanistan."  Vidare sade han att "I hope people will read the whole book and see that we had a policy that -- and a situation in Afghanistan that had been neglected for seven years, that was badly under-resourced and desperately in need of new ideas and a new strategy.  And the President shepherded through a process, again, that was thoughtful and deliberate and focused to come up with what was our best chance at success."

Referenser

Fotnoter 

Facklitteratur 2010
Irakkriget